Fallo puede referirse a:
 Resolución judicial.
 Error.
 Morata.
 Fracaso.
 Avería de máquina, alteración en el normal funcionamiento de una máquina.  
 Fallo (bridge), la ausencia de cartas de un palo en una mano de bridge.
 Fallo en producto o sistema.
 Fallo, municipio de la región de Abruzos, Italia.